6. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Göteborgu, w Szwecji w dniach 15–16 lutego 1975. Zawody rozegrano na sztucznym torze na stadionie Nya Ullevi. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka USA Sheila Young oraz panczenista radziecki Aleksandr Safronow.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (29 sklasyfikowanych) i 34 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 15 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się

Mężczyźni 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
1975 w sportach zimowych
1975 w Szwecji
Łyżwiarstwo szybkie w Szwecji
Sport w Göteborgu